Національна ліга В 1998—1999 — 52-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став ХК «Кур».

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Джерела 
 Сезон 1999    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1998 у швейцарському спорті
1999 у швейцарському спорті